Tscherkassy steht für:
 Tscherkassy, Stadt in der Oblast Tscherkassy, Ukraine
 Oblast Tscherkassy, Name der gleichnamigen Oblast, Ukraine
 Rajon Tscherkassy, Name des gleichnamigen Rajons in der Oblast Tscherkassy, Ukraine
 Tscherkassy (Lwiw), Dorf im Rajon Lwiw, Oblast Lwiw, Ukraine
 Tscherkassy (Kowel), Dorf im Rajon Kowel, Oblast Wolyn, Ukraine

 Tscherkassy (Dawlekanowo), Dorf im Rajon Dawlekanowo, Baschkortostan, Russland
 Tscherkassy (Sterlitamak), Dorf im Rajon Sterlitamak, Baschkortostan, Russland
 Tscherkassy (Ufa), Dorf im Rajon Ufa, Baschkortostan, Russland
 Tscherkassy (Kursk), Weiler in der Oblast Kursk, Russland
 Tscherkassy (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk, Russland
 Tscherkassy (Orenburg), Dorf in der Oblast Orenburg, Russland
 Tscherkassy (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa, Russland
 Tscherkassy (Tula), Dorf in der Oblast Tula, Russland

Siehe auch:
 Tscharkassy